Az 1962-es női kézilabda-világbajnokság volt a második női világbajnokság. Romániában rendezték 1962. július 7. és július 15. között. A tornát a házigazda román válogatott nyerte meg, a magyar csapat az ötödik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 9 résztvevőt 3 darab 3 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, ahol újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik helyezettjei a 7–9. helyért mérkőzhettek. A középdöntő azonos helyein végző csapatok játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

D csoport

E csoport

Helyosztók

A 7–9. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Nőikezilabda
1962